L'édition 2007 du tournoi de Dubaï s'est jouée du  au  à Dubaï.

Faits marquants 
 Le numéro 1 mondial Roger Federer remporte le tournoi en simple pour la  en battant Mikhail Youzhny en finale. C'est son  ATP en simple. 
 En double, Fabrice Santoro et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Mahesh Bhupathi et Radek Štěpánek. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2007) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2007
Dubai
2007 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2007
Tennis en mars 2007